Diggins, un village du Missouri aux États-Unis
Diggins Township, un township du Missouri aux États-Unis

Jessica Diggins (née en 1991), fondeuse américaine
Skylar Diggins-Smith (née en 1990), joueuse de basket-ball américaine